Alden Ehrenreich (1989-), acteur américain ;
 Barbara Ehrenreich (1941-2022), écrivaine et journaliste américaine ;
 David Ehrenreich, astrophysicien français ;
 Albert Ehrenreich Gustav von Manstein (1805-1877), général d'infanterie prussien.

Patronyme germanique